Демуазель — многозначное слово, может означать:

Основное понятие:
 Демуазель (обращение) () — девушка, девица, барышня; устар. женщина благородного происхождения.

Кроме того:

 Демуазель (самолёт) () — название серии конструкций аэропланов пионера авиации Альберто Сантос-Дюмона, 1908—1910 годы.

См. также 
 Мадмуазель
 Формы обращения

Примечания